Abendroth ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Abendroth (1865–1938), deutscher Geodät
 Amandus Augustus Abendroth (1767–1842), Hamburger Senator, „1. Polizeiherr“ und Initiator der Gründung der Hamburger Sparkasse
 August Abendroth (1796–1867), deutscher Advokat und Philanthrop 
 Carl Eduard Abendroth (1804–1885), Hamburger Kaufmann und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Christian Friedrich von Abendroth (1744–1811), deutscher Unternehmer und Rittergutsbesitzer
 Erna von Abendroth (1887–1959), deutsche Oberin, Krankenschwester und -ausbilderin
 Friedrich Weigend-Abendroth (1921–1986), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Günther Abendroth (1920–1993), deutscher Politiker (SPD)
 Gustav Ernst Abendroth (1844–1928), südafrikanischer Organist, Komponist und Dirigent 
 Heide Göttner-Abendroth (* 1941), deutsche Philosophin und Matriarchatsforscherin
 Heinrich von Abendroth (1819–1880), sächsischer Generalleutnant und Militärschriftsteller

 Irene Abendroth (1872–1932), österreichische Opernsängerin (Sopran)
 Jocco Abendroth (1953–2007), deutscher Rockmusiker
 Kurt Abendroth (* 1921), deutscher Politiker (DBD)
 Martin Abendroth (1883–1977), deutscher Opernsänger (Bassbariton) und Gesangspädagoge
 Michael Abendroth (* 1948), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Mira Abendroth, österreichische Opernsängerin
 Robert Abendroth (1842–1917), deutscher Kustos und Bibliothekar 
 Theodor Gustav Neubert-Abendroth, österreichischer Sänger (Bariton), Kapellmeister, Kantor, Organist, Musikpädagoge und Komponist
 Walter Abendroth (1896–1973), deutscher Musikkritiker und -schriftsteller
 William Abendroth (1838–1908), deutscher Mathematiker, Physiker und Konrektor der Kreuschule
 Wolfgang Abendroth (1906–1985), deutscher Politologe und Jurist
 Wolfgang Abendroth (Kirchenmusiker) (* 1978), deutscher Kirchenmusiker

Siehe auch:
 Abendroth (Adelsgeschlecht)
 Abendrot
 Abendroth Peak; Berggipfel in Antarktika